Il doppio del torneo di tennis Santiago Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Henry Bunis e Paul McNamee 5–7, 6–1, 6–1.

Teste di serie 
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (semifinali)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (campioni)'

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Open 1977